Miejsca w Japonii
 Fudżi − góra, najwyższy szczyt kraju
 Fuji − rzeka
 Fuji − miasto w prefekturze Shizuoka
 Fuji International Speedway − tor wyścigowy
Przedsiębiorstwa
 Fujifilm − producent filmów i aparatów fotograficznych
 Fuji Heavy Industries − japoński koncern motoryzacyjno-lotniczy, od 2017 roku noszący nazwę Subaru Corporation
 Fuji − producent rowerów (firma założona w 1899 roku w Japonii)
 Okręty
 „Fuji” – typ japońskich pancerników z końca XIX w.
 „Fuji” – wiodący okręt powyższego typu
Inne
 Fuji TV − japońska sieć telewizyjna.
 (1584) Fuji − planetoida
 Fuji Time − marka zegarków
 Takako Fuji – japońska aktorka
 Fuji – odmiana jabłoni